El alfabeto bielorruso (en bielorruso: беларускі алфавіт, belaruski alfavit) es el alfabeto del idioma bielorruso basado en el alfabeto cirílico. Su composición actual fue introducida en 1918 (oficialmente en 1922). Consiste de 32 letras, además de dos dígrafos, que a veces se consideran como letras.

Letras

Véase también 
 Alfabeto łacinka

Alfabeto cirílico
Idioma bielorruso